Bastié est un patronyme porté par plusieurs personnes :

 Anthony Bastié (19?-), acteur français ; 
 Eugénie Bastié (1991-), journaliste et essayiste française ;
 Jean Bastié (1919-2018), géographe français ;
 Maryse Bastié (1898-1952), aviatrice française ;
 Pierre Bastié (1925-2013), homme politique français ;
 Roger Bastié (1932-2019), joueur et entraîneur de rugby à XV.
 Daniel Bastié (1962- ), écrivain, journaliste et enseignant.
 Jean-Pierre Bastié (19?- ), écrivain.
Frédéric Bastié (1935-), peintre

Voir aussi 

 Château de la Bastié d'Urfé château du Forez